Henry Dodwell, (1641-1711), écrivain et théologien irlandais ;
 Henry Dodwell, mort en 1784, écrivain irlandais, fils du précédent.